Patje ist der Name von

 Christian Ludwig Albrecht Patje (1748–1817), deutscher Beamter und Publizist
 Gerhard Patje (Gerhard Samuel Patje; 1687–1747), kurhannoverscher Geheimer Kammersekretär